Cydia:
 Cydia — род бабочек семейства листовёрток
 Cydia — неофициальное программное приложение для операционной системы iOS
 Cydia — российская метал-группа из Самары